Ledrappier peut faire référence à : 
 François Ledrappier (né en 1946), mathématicien français.